Кэти — женское имя.

 Кэти Арнольди, американская писательница, бывшая культуристка.
 Кэти Би — английская певица, автор-исполнитель.
 Кэти Гейл — одна из героинь сериала Мстители, агент английской разведки, зачисленный в министерство в 1962 г.
 Кэти Ма — певица из США.
 Кэти Морган — американская порноактриса и ведущая ток-шоу на радио.
 Кэти О’Доннелл — американская актриса.
 Кэти Овертон-Клэпем (род. 1969) — канадская кёрлингистка.
 Кэти Перри: Частичка меня — автобиографический 3D-фильм американской певицы Кэти Перри.
 Кэти Прайс — британская певица, автор песен.
 Кэти (Кинематографическая вселенная Marvel)

См. также 
 Кэтти